Hildebrandtiella är ett släkte av bladmossor. Hildebrandtiella ingår i familjen Pterobryaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hildebrandtiella